Légia, een beek bij Luik
 Legia (motorfiets), een historisch merk motorfietsen
 Legia Warschau, Pools voetbalclub
 Legia (wielerploeg), een voormalige Poolse wielerploeg